Metoda elementów skończonych – metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych
 Manufacturing Execution Systems – określenie klasy systemów realizacji produkcji
 Ten Typ Mes – polski raper, członek zespołów 2cztery7 i Flexxip
 Marcial Mes – belizeński polityk